Жимолость покрывальная () — кустарник, вид рода  семейства .

Экология и ареал 
Естественный ареал жимолости покрывальной — Северная Америка (от Аляски на севере до Мексики на юге и до Квебека на востоке).

Встречается на лугах и скалистых местах, по берегам рек.

Ботаническое описание 

 Кустарник высотой до 3 м. Молодые побеги голые, слабо четырёхгранные. Конечная почка развита.

 Листья 5—12 см длиной и 2,5—4,5 см шириной, продолговато-яйцевидные или продолговато-обратнояйцевидные, с клиновидным основанием, к концу заострённые, ярко-зелёные, голые, в молодости слабо опушённые, редко реснитчатые.

 Цветки парные, располагаются на прямостоячих цветоносах около 1,5—3 см длиной, жёлтого или слегка красноватого цвета. Венчик трубчатой формы, густо железисто опушённый. Чашечка скрыта прицветниками. Прицветники крупные по краю реснитчатые, яйцевидной или широко-яйцевидной формы, густо опушённые, острые, зелёного, при основании пурпурового цвета. Тычинки почти одной длины с венчиком. Столбик пестика голый, немного длиннее тычинок.

 Плоды — ягоды шаровидной формы, блестяще-чёрного цвета, просвечивающие. Семена чёрные, эллиптической формы, около 3 мм длиной, 2 мм шириной и 0,3 мм толщиной.

 Цветёт в мае—июне (редко в июле). Плодоносит в июне—июле.

Таксономия 
Вид Жимолость покрывальная входит в род  семейства  порядка .

Литература

Примечания 

Жимолостные
Флора Северной Америки